Lannes steht für:
 Lannes, französische Gemeinde im Département Lot-et-Garonne

Lannes ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Lannes (* 1979), argentinischer Skilangläufer
 Jean Lannes (1769–1809), französischer Marschall des Empire
 Jean Lannes (Mathematiker) (* 1947), französischer Mathematiker
 Louis Napoléon Lannes (1801–1874), französischer Staatsmann und Diplomat

Siehe auch:
 Lannes de Montebello